Titanik je lahko:

 RMS Titanic - ladja, ki je potonila na svoji krstni plovbi leta 1912
 Titanik - istoimenski film Jamesa Camerona, posnet leta 1997
 Titanik - titanov oksid